Eduardo Farnésio (em italiano Odoardo Farnese) (Parma, 28 de abril de 1612 – Placência, 11 de setembro de 1646) foi Duque de Parma e Placência e Duque de Castro de 1622 a 1646.

Biografia
Eduardo foi o único filho legítimo de Rainúncio I Farnésio, Duque de Parma, e de Margarida Aldobrandini. Após o fillho ilegítimo de seu pai, e seu potencial rival, Octávio, ter sido encarcerado numa prisão, Eduardo I reinou inicialmente sob a regência do seu tio, o cardeal Eduardo Farnésio e, após a morte deste, sob a regência de sua mãe.

Em 1628, no mesmo ano em que atingiu a maioridade, casou com Margarida de Médici, filha do grão-duque da Toscana Cosme II de Médici. O seu primeiro acto marcante como duque foi a aliança com França em 1633, contrariando a predominância espanhola no norte de Itália. Adicionalmente, solicitou empréstimos para dinamizar o seu exército, embora as suas primeiras campanhas tenham sido ineficientes: Placência foi ocupada por tropas espanholas, e o seu exército foi também derrotado por Francisco I de Módena. Tropas espanholas invadiram o ducado devastaram os campos sem, no entanto, montarem cerco às cidades.

Em 1637, e na ausência de auxílio francês, Eduardo foi convencido pelo papa Urbano VIII a assinar um tratado de paz com a Espanha.

O seu agressivo governo do Ducado de Castro, um feudo dos Farnésio nos Estados Pontifícios junto à fronteira com a Toscana, que os Barberini (família à qual pertencia o papa Urbano) ansiavam por adquirir, causou a excomunhão de Eduardo em 1641.

Em vez de tentar a reconciliação, procurou alianças com Veneza, Florença e com o Ducado de Módena, invadindo o norte do Lácio com um exército de  soldados, composto sobretudo por cavalaria, incapazes de recuperar a cidade de Castro através de um cerco. Apesar da frota dos Farnésio ter sido destruída e das constantes revoltas do duque, na paz de 1644, Castro foi-lhe devolvida e Eduardo reconciliou-se com a Igreja Católica sendo readmitido nos sacramentos.

Eduardo morreu subitamente em Placência, a sua residência favorita, em 11 de setembro de 1646.

Casamento e descendência 
Eduardo I Farnésio casou com Margarida de Médici (31 de maio de 1612 – 6 de fevereiro de 1679) em 11 de outubro de 1628, de quem teve quatro filhos:
Rainúncio II Farnésio (1630-1694), que sucedeu a seu pai nos ducados de Parma e de Castro, com geração;
Maria Madalena Farnésio (Maria Maddalena Farnese) (1633-1693;
Alexandre Farnésio (Alessandro Farnese) (1635-1689), Governador dos Países Baixos Meridionais, com geração ilegítima;
Horácio Farnésio (Orazio Farnese) (1636-1656);
Catarina Farnésio (Caterina Farnese) (1637--1684) - freira carmelitana descalça, morreu com fama de santa;
Pedro Farnésio (Pietro Farnese) (1639-1677).

Ascendência

</center>

Ver também
Ducado de Castro
Lista dos Duques de Parma

Bibliografia 

"Italian Dynasties" de Edward Burman, Butler & Tanner Limited, primeira edição 1989, ISBN 1-85336-005-8
"Dynasties of the World" de John E. Morby, Oxford University Press, primeira edição 1989, ISBN 0-19-860473-4

Mortos em 1646
Eduardo I
Edardo I
Duques de Castro
Duques católicos romanos